Rietheim ist ein Gemeinde- und Ortsname:

Gemeinde:
 Rietheim AG, Gemeinde im Bezirk Zurzach, Kanton Aargau

Ortsteile:
 Rietheim (Münsingen), Stadtteil und Dorf von Münsingen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Rietheim, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Rietheim, Stadtteil und Dorf von Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Riedheim